Агва Чикита има више значења:
 Агва Чикита (Мускиз), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Агва Чикита (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Чикита (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Агва Чикита (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Агва Чикита (Тепелмеме Виља де Морелос), насеље у савезној држави Оахака у Мексику